Braziliaanse bonte buizerd
 Grote bonte buizerd
 Kaups bonte buizerd
 Kleine bonte buizerd
 Salvins bonte buizerd